Internazionali Femminili di Palermo 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является уже 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Палермо с 12 по 18 июля 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кайя Канепи с третьей попытки выигрывает финал одиночного турнира ассоциации.
 Флавия Пеннетта уступает 2й финал в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сара Эррани выигрывает свой 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Альберта Брианти со второй попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2010 года
2010